Не Хайшэ́н () (13 октября 1964) — китайский космонавт (тайконавт).

Биография 
Родился в уезде Цзаоян провинции Хубэй. Не Хайшэн родился в бедной семье, в которой было восемь детей, он был шестым ребёнком.

Окончил Высшую школу в своей провинции. В 1984 поступил в лётную школу. Служил лётчиком-истребителем в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Был командиром эскадрильи, командиром группы, мастером-навигатором. Получил воинское звание — полковник в котором и совершил полёт. После полёта было присвоено воинское звание старший полковник, а позднее генерал-майор.

12 июня 1989 в самолёте, в котором летел Не Хайшэн, на высоте 4000 метров произошёл взрыв, и двигатель остановился. Самолёт начал падать. Не Хайшен пытался восстановить контроль над падающим самолётом вплоть до минимальной высоты 400—500 метров, и только тогда катапультировался.

Не Хайшэн был отобран в отряд космонавтов в январе 1998 из более чем 1500 лучших пилотов КНР. Он был резервным космонавтом к первому пилотируемому полёту Китая на корабле «Шэньчжоу-5».

Космические полёты 
Совершил космический полёт вместе с Фэй Цзюньлуном, в качестве пилота, на корабле «Шэньчжоу-6» с 12 по 16 октября 2005. Во время этого космического полёта Не Хайшэн отметил свой 41-й день рождения.

Продолжил подготовку и был включён командиром космического корабля в экипаж вместе с Чжан Сяогуан и Ван Япин к полёту на станцию «Тяньгун-1». Этот экипаж был дублирующем на корабле «Шэньчжоу-9». В таком составе они и продолжили тренировки далее. Уже весной 2013 года они были названы основным экипажем на полёт в корабле «Шэньчжоу-10» к станции «Тяньгун-1».

Не Хайшэн совершил свой второй космический полёт в июне 2013 года на корабле «Шэньчжоу-10» командиром корабля. 13 июня корабль «Шэньчжоу-10» был пристыкован к орбитальному модулю «Тяньгун-1», после чего тайконавты перешли на станцию (модуль) и приступили к выполнению различных научных экспериментов.

В июне — сентябре 2021 года Не Хайшэн принял участие в космическом полете на корабле Шэньчжоу-12.
Статистика

Семейное положение 
Не Хайшэн женат и имеет дочь 1994 года рождения.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Nie Haisheng
 Nie Haisheng
 Nie Haisheng

Космонавты Китая